Diese Liste der Werke der Glasmalerei Dr. H. Oidtmann verzeichnet eine nicht vollständige Liste der ausgeführten Glasmalereiarbeiten der in Linnich ansässigen Glasmalerei Dr. H. Oidtmann.

Werke

Literatur 
 Hans Kisky: 100 Jahre rheinische Glasmalerei. Teil I: Werkstätten Dr. H. Oidtmann, Linnich. Herausgeber: Landesbildstelle Rheinland. Verlag Gesellschaft für Buchdruckerei, Neuss 1959. Beiträge von August Hoff, Hans Kisky, Albert Schulze-Wellinghausen und Ludovikus Oidtmann (Die Technik der Glasmalerei in Vergangenheit und Gegenwart). [nicht ausgewertet]
 Erich Stephany, Adam C. Oellers, Ulf-Dietrich Korn u. a.: Licht. Glas Farbe. Arbeiten aus Glas und Stein aus den rheinischen Werkstätten Dr. Heinrich Oidtmann. Verlag M. Brimberg, Aachen 1982, ISBN 3-923773-00-5; 2. Auflage mit Ergänzungsteil 1997. [nicht ausgewertet];
 Myriam Wierschowski, Weronika Wojnowska: Die Tätigkeit der Glasmalereiwerkstatt Dr. H. Oidtmann in Ost- und Westpreussen in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Deutsches Glasmalerei-Museum, Linnich 2007, ISBN 978-3-9810046-3-2.

Weblinks 

 Website Glasmalerei Oidtmann
 Oidtmann, Fa. Dr. Heinrich, Oidtmann & Cie, Fa. Dr. H. und Oidtmann, Friedrich. Auf der Website der Forschungsstelle Glasmalerei 20. Jahrhundert e. V.

Einzelnachweise 

!Oidtmann
!
Glasmalerei Dr H Oidtmann